Аудофледа — дочь короля франков Хильдерика I и сестра Хлодвига I. Около 493 года она вышла замуж за короля остготов Теодориха Великого. Этот брак позволил Теодориху заключить альянс с франками, а выдав своих дочерей замуж за королей бургундов, вандалов и вестготов, он породнился со всеми правителями крупнейших варварских королевств запада. У Теодориха и Аудофледы была единственная дочь — Амаласунта, которая впоследствии с 526 до 534 годы как королева-регент правила королевством остготов.

Примечания

Литература 
 The Shorter Cambridge Medieval History. — Cambridge: University Press, 1966.
 A History of Early Medieval Europe 476—911 by Margaret Deanesly. — Methuen, 1960. — P. 41.

Королевы остготов
Супруги правителей V века
Супруги правителей VI века